Вторая лига 2017/2018 () — 17-й сезон Второй лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 26 августа 2017 года и закончился в 5 мая 2018 года. В чемпионате приняли участие 36 команд.

Белая группа

Красная группа

Ссылки 
Вторая лига Турции 2017/18 на сайте tff.org
Вторая лига Турции 2017/18 на сайте mackolik.com

2017/2018
Турция
Спорт в Турции в 2017 году
Спорт в Турции в 2018 году